The Masque of the Red Death (în ) este titlul original al:

Povestire de Poe 
 The Masque of the Red Death, o povestire din  1842 a lui Edgar Allan Poe

Filme 
 The Masque of the Red Death – film din 1964, inspirat de nuvela lui Poe
 Masque of the Red Death – film de groază din 1989
 Masques (film), film francez din 1987, cu conotații la povestirea lui Poe

Joc video 
 Masque of the Red Death (Ravenloft), o lume ficțională a jocului Dungeons & Dragons

Vezi și 
 Masque (dezambiguizare)
 The Red Death – Moartea Roșie, o formație americană

Filme
Literatură